La Volhynie peut désigner :

 L'oblast de Volhynie, en Ukraine,
 La région historique de Volhynie, en Europe orientale,
 La Principauté de Volhynie (987-1199),
 La Principauté de Galicie-Volhynie (1199-1352),
 La Voïvodie de Volhynie (1569-1795),
 La Voïvodie de Volhynie (1921-1939)